En médecine, un stigmate est une cicatrice, une marque durable laissée par une blessure ou une maladie. En histoire de la psychiatrie, les stigmates étaient les signes objectifs permettant le diagnostic d'un état morbide (tare, folie, crime...) selon la théorie de la dégénérescence (). 
 En religion, les stigmates font référence aux blessures infligées à Jésus de Nazareth lors de la crucifixion. Dans ce cas, stigmates est toujours un nom masculin pluriel.
 En botanique, le stigmate désigne l'extrémité du pistil, ses villosités recueillent le pollen.
 En zoologie, le stigmate est une ouverture permettant à l’air d'entrer dans les trachées chez les insectes et les araignées, ou une structure anatomiquement similaire trouvée chez des poissons primitifs ou chez les abyrinthodontes.
 Stigmate est un ouvrage et un concept du sociologue Erving Goffman.

Voir aussi 
 La stigmatisation sociale
 Le stigmatisme et son contraire astigmatisme en optique
 L'astigmatisme en médecine
 La lettre grecque stigma